Болтаба́й Мырзаку́лов (; род. 5 августа 1928 год, село Кара-Сай) — cтарший чабан колхоза имени Ворошилова Кировского района Фрунзенской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Родился в 1928 году в крестьянской семье в селе Кара-Сай (сегодня — Кара-Бууринский район Таласской области). После войны трудился пастухом в колхозе имени Ворошилова Кировского района. С 1948 по 1952 года служил в Советской Армии. С 1952 года — заведующий овцеводческой фермой колхоза имени Ворошилова Кировского района и с 1954 года — старший чабан в этом же колхозе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высоких и устойчивых урожаев этих культур удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»..

Примечания

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1